Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 13. Wahlperiode (1994–1998).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1994 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

Präsidium

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-BundestagsfraktionWolfgang Schäuble
 SPD-Bundestagsfraktion Rudolf Scharping
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die GrünenJoseph Fischer und Kerstin Müller
FDP-BundestagsfraktionHermann Otto Solms
Gruppe der PDSGregor Gysi

Bundesregierung 
 15. November 1994  Helmut Kohl wird mit 338:333:0 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt.  Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Kohl V

Ausschüsse 
 Der 13. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse:  Bundestagsausschüsse des 13. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 13